

Astronomia 
 1579 Herrick – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Herrick – città della Contea di Gregory, Dakota del Sud
 Herrick – villaggio della Contea di Shelby, Illinois
 Herrick – township della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Herrick – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania